Доро́нченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Доронченко Юрій Семенович (1938—2007) — театральний актор. Народний артист України (1993).
 Доронченко Сергій Вікторович (*1966) — радянський, український та російський футболіст, півзахисник.